

Sigle
 Administrative Council for Terminal Attachments – organizzazione per gli standard di materiali tecnici quali es. RJ-11
 American Council of Trustees and Alumni – organizzazione non a scopo di lucro per l'istruzione
 Anti-Counterfeiting Trade Agreement – proposta di accordo commerciale sulla protezione della proprietà intellettuale
 Atlantic County Transportation Authority – agenzia di trasporti del New Jersey confluita nella South Jersey Transportation Authority
 Australian Community Television Alliance – associazione australiana sulle trasmissioni televisive free to air

Altro
 Manny Acta – direttore dei Cleveland Indians nella Major League Baseball
 ActA – proteina usata dal batterio Listeria monocytogenes
 Acta – termine latino per atto, quali:
 Acta Apostolicae Sedis
 Acta Diurna
Acta Plantarum